De Mexicaanse voetbalbeker 2014/15 (Copa MX) was de 72ste en 73ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Mexico, die werd georganiseerd door de Mexicaanse voetbalbond. Het toernooi begon op 29 juli 2014 en eindigde op 21 april 2015. Net als de Primera División, de competitie van Mexico, bestaat het bekertoernooi uit twee afzonderlijke gedeeltes met een identieke opzet, de Apertura (29 juli tot 4 november 2014) en de Clausura (20 januari tot 21 april 2015). De winnaars van beide toernooien kwalificeerden zich voor de Supercopa MX, de Mexicaanse supercup, die gespeeld werd aan het begin van het seizoen 2015/16. Aan de Copa MX 2014/15 namen alle clubs uit de Liga de Ascenso deel, de tweede divisie van Mexico, en alle clubs uit de Liga MX 2014/15, met uitzondering van de clubs die al deelnamen aan de CONCACAF Champions League 2014/15. Het bekertoernooi bestond uit een groepsfase en een knock-outfase. In de groepsfase werden in zeven groepen twee clubs uit zowel de Ascenso MX als de Liga MX geloot. De groepsfase werd opgedeeld in drie rondes, waarin telkens twee clubs het in een tweeluik (thuis- en uitwedstrijd) tegen elkaar opnamen. Naast de gebruikelijke punten voor een gelijkspel (1) en overwinning (3) kreeg een club die een ronde won een extra punt. De zeven groepswinnaars en de beste nummer drie (Toluca FC in de Apertura) kwalificeerden zich voor de knock-outfase en werden geklasseerd op basis van de in de groepsfase behaalde punten. Net als bij de Liguilla in de competitie werd de nummer één aan de nummer acht gekoppeld, et cetera. In tegenstelling tot de Liguilla werd in de knock-outfase van het bekertoernooi geen tweeluik gespeeld, maar werd één duel gespeeld in het stadion van de hoogstgeplaatste club. Zo speelde Club Tigres, hogergeplaatst dan Toluca, in de kwartfinales van de Apertura in eigen stadion, het Estadio Universitario in San Nicolás de los Garza.

In het bekertoernooi van de Apertura won Santos Laguna na strafschoppen (4–2) van Puebla FC, de eerste bekerwinst van de club in zijn historie. De aanvaller van Santos, de Colombiaan Andrés Rentería, werd topscorer van de Apertura met zes doelpunten. Op 21 april 2015 werd de finale van de Clausura gespeeld tussen finalisten Club Deportivo Guadalajara en – wederom – Puebla FC. Puebla kwam binnen een halfuur op een 2–0 voorsprong, waarna Aldo de Nigris met twee doelpunten binnen twee minuten Guadalajara weer op gelijke hoogte bracht; in het daaropvolgende kwartier liep Puebla uit naar 4–2 en werd die eindstand in de 67ste minuut bepaald. Het was het vijfde bekertoernooi dat Puebla won. De Nigris eindigde als topscorer met vijf doelpunten, samen met Raúl Enríquez en de Amerikaan Hérculez Gómez.

Apertura

Schema

| RD1-seed7 = 1
| RD1-team7 = CF Mérida
| RD1-score7 = 1
| RD1-seed8 = 8
| RD1-team8 = Lobos BUAP
| RD1-score8 = 3
| RD2-seed1 = 2
| RD2-team1 = Club Tigres
| RD2-score1 = 2
| RD2-seed2 = 3
| RD2-team2 = Santos Laguna
| RD2-score2 = 4
| RD2-seed3 = 5
| RD2-team3 = Puebla FC
| RD2-score3 = {{nowrap|1 (5)}}
| RD2-seed4 = 8
| RD2-team4 = Lobos BUAP
| RD2-score4 = 
| RD3-seed1 = 3
| RD3-team1 = Santos Laguna
| RD3-score1 = {{nowrap|2 (4)}}
| RD3-seed2 = 5
| RD3-team2 = Puebla FC
| RD3-score2 = 
}}

Clausura

Schema

| RD1-seed7 = 1
| RD1-team7 = Club Tijuana
| RD1-score7 = 0
| RD1-seed8 = 8
| RD1-team8 = Chiapas
| RD1-score8 = 2
| RD2-seed1 = 2
| RD2-team1 = Puebla FC
| RD2-score1 = 3
| RD2-seed2 = 3
| RD2-team2 = CF Monterrey
| RD2-score2 = 0
| RD2-seed3 = 5
| RD2-team3 = CD Guadalajara
| RD2-score3 = 2
| RD2-seed4 = 8
| RD2-team4 = Chiapas
| RD2-score4 = 1 
| RD3-seed1 = 2
| RD3-team1 = Puebla FC
| RD3-score1 = 4
| RD3-seed2 = 5
| RD3-team2 = CD Guadalajara
| RD3-score2 = 2
}}

Supercopa

Monarcas Morelia en Puebla FC kwalificeerden zich voor de Supercopa MX 2015, die gespeeld werd op 20 juli 2015. Santos won weliswaar de Clausura 2015, maar kwalificeerde zich daardoor reeds voor een alternatief toernooi, de Campeón de Campeones en speelde op dezelfde dag tegen de winnaar van de eerste seizoenshelft van de Liga MX 2014/15, Club América. Ter vervanging van Santos werd Monarcas Morelia, winnaar van de Apertura 2013, aangewezen als deelnemer aan de Supercopa. In tegenstelling tot 2014 werd de Supercopa niet als tweeluik, maar als één wedstrijd gespeeld op een neutrale locatie. In juni 2015 werd vastgesteld dat het FC Dallas Stadium in het Amerikaanse Frisco, Texas het stadion voor de supercup zou zijn. De winnaar van de Mexicaanse supercup kwalificeerde zich voor de Copa Libertadores in 2016. Puebla FC won de Supercopa, die onder leiding stond van de Amerikaanse arbiter Kevin Terry, Jr, met 1–0 door een doelpunt van de Colombiaan Luis Rey in de 68ste minuut.

Zie ook
Liga MX 2014/15
Mexicaans voetbalelftal in 2014

2014
Mexico